De laatste dag (Alechinsky), een schilderij van Pierre Alechinsky in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
 De laatste dag (film), een Nederlandse film uit 2008
 De laatste dag van Lissabon, een Nederlands hoorspel